Араксос — греческий топоним. Может означать:
 Араксос — деревня.
 Араксос (аэропорт) — военный аэропорт.
 Араксос (мыс) — мыс.

См. также